Figueiropolense – abitanti di Figueirópolis d'Oeste
Figueiropolense – abitanti di Figueirópolis